Radius steht für:

 Radius (Halbmesser), der Abstand vom Mittelpunkt
 Radius (Anatomie), lat. für Speiche, ein Unterarmknochen
 Radius (Stachelhäuter), lat. für Strahl, eines von fünf radiärsymmetrisch angeordneten Körpersegmenten von Stachelhäutern
 Radius, eine der sechs großen Längsadern im Insektenflügel; siehe Flügel (Insekt)#Aderung und Zellen
 Radius, eine Kennzahl eines Graphen; siehe Weg (Graphentheorie)#Länge und Abstand
 Radio Radius, Hörfunksender eines Studentenvereins der ETH Zürich
 Radius (Unternehmen), Marktauftritt des Reisemanagement-Netzwerks und Hotelzimmer-Einkaufsverbundes der WTT Inc.
 Radius (Verlag), Verlag in Stuttgart

Radius ist der Familienname folgender Personen: 

 Justus Radius (1797–1884), deutscher Pathologe
 Udo Radius, deutscher Chemiker

Filme:

 Radius – Tödliche Nähe, ein kanadischer Science-Fiction Thriller von Caroline Labrèche und Steeve Léonard

RADIUS steht für:

 Remote Authentication Dial-In User Service, ein Netzwerkprotokoll

Siehe auch: